Podstupimske pśinoski k Sorabistice, немецкое наименование — Potsdamer Beiträge zur Sorabistik (Потсдамские исследования по сорабистике) — наименование серии книг, издаваемых Институтом славистики Потсдамского университета и посвящённых культуре, литературе, истории, языку и фольклору нижних серболужичан.

Инициатором издания этой серии стали нижнелужицкие сорабисты Петер Коста и Мадлена Норбергова, которая была её первым редактором и издателем. Первая книга вышла в 2000 году.

До настоящего времени издано 11 книг:
 Johannes Bocatius — ein wendischer Europäer aus Vetschau. Beiträge eines Internationalen Symposiums zu Johannes Bocatius (Jan Bok), 2000.
 Měto Pernak, Aleksandr Sergejewič Puškin (1799—1837). Wubrane basni we dwěma rěcoma. Posćonk k 200. narodnemu dnju basnika, z rusojskeje do serbskeje rěcy pśenjasone, 2000.
 Detlef Kobjela, Werner Měškank, Vom Regenzauberlied bis zur wendischen Pop-Ballade. Ein Beitrag zur Musikgeschichte der Lausitz unter besonderer Darstellung der niedersorbischen Musikgeschichte 2000.
 Peter Kunze, Serby w Dolnej Łužycy, orginal: Peter Kunze. Die Sorben/Wenden in der Niederlausitz, Ludowe nakładnistwo Domowina. 2000 (2. nakład). Do dolnoserbšćiny pśełožył Uwe Gutšmidt, rěcne wobźěłanje Gerhard Mučišk, 2001.
 Reflexionen zur sorbischen/wendischen Sprache, Kultur und Literatur, 2003.
 Arnošt Muka — ein Sorbe und Universalgelehrter, 2004.
 Herbert Nowak, Prjatkowanja, 2007.
 Sammelband zur sorbischen/wendischen Kultur und Identität, 2008.
 Domownja/Heimat : sorbische/wendische Perspektiven auf die Lausitz, 2009.
 Alfred Měškank (zestajaŕ), Adam Mickiewicz. Basni w serbskich pśełožkach, 2012.
 Peter Huckauf, Gedichte und Texte aus der Lausitz, 2014.

Литература 
 Mjeńšyna dej byś wjelika. Rozgrono z Madlenu Norbergoweju a Peterom Kostu// Rozhlad, 11/2012

Ссылки 
 Перечень изданий
 Официальная страница серии

Сорабистика
Лужицкая литература